Stawno est le nom de plusieurs localités en Pologne :

 Stawno (Drawsko)
 Stawno (Goleniów)
 Stawno (Gryfice)
 Stawno (Kamień)